Brandl je priimek naslednjih oseb:

 Josip Brandl (1865–1938), nemški izdelovalec orgel, klavirjev in harmonijev
 Nada Jevdjenijević Brandl (1899–1999), slovenska violinistka
 Petr Brandl (1668–1739), češki baročni slikar